Алия́ Абдулла́евна Сунчали́ева (Алия Сунчалиева; 12 августа 1926 год, город Ош — апрель 2016 год, город Ош) — ткачиха Ошского шёлкового комбината имени ВЛКСМ Министерства лёгкой промышленности Киргизской ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1926 году в рабочей семье в городе Ош. В раннем детстве осиротела. Воспитывалась в детском доме в селе Гульчо Алайского района. В 1940 году окончила шесть классов неполной средней школы в Оше. В 1941 году окончила профессиональное училище, после чего трудилась на шёлковом комбинате имени ВЛКСМ в Оше.

Досрочно выполнила производственные планы Восьмой пятилетки (1966—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1975 году вступила в КПСС. Избиралась делегатом XVI съезда Компартии Киргизии.

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедия, Фрунзе 1989.

Ссылки 
 В Оше на 90-ом году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Алия Сунчалиева

Делегаты съездов КП Киргизии